Catharsis (literatuur), de oorspronkelijke betekenis door Aristoteles
 Catharsis (Nick Magnus), muziekalbum uit 2019
 Catharsis (religie), zuivering van lichaam en ziel
 reiniging in een medische context
 als eufemisme: darmspoeling
 Catharsis (psychologie), behandeling voor psychische problemen in de vroege 20e eeuw

 Katharsis (band), een metalband
 Katarsis (film) (1963) van Giuseppe Veggezzi met Christopher Lee
 Katharsi (film) (2009) van Fokionas Bogris met Kostas Stefanakis